Чемпионат Египта по футболу 1998/1999 — 42-й чемпионат Египта, проходивший с 14 августа 1998 года по 23 апреля 1999 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1998/1999 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1998/1999 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1999 году
1998 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999